Сан-Хуан ( — Святий Іоанн) — поширений топонім в іспаномовних регіонах.

Топоніми

Сан-Хуан (провінція Аргентини) — провінція Аргентини
 Сан-Хуан (Аргентина) — місто в західній частині Аргентини

Сан-Хуан-де-лос-Моррос — місто у Венесуелі

Сан-Хуан-де-Флорес — місто в Гондурасі

Сан-Хуан — провінція в Домініканській Республіці
 Сан-Хуан-ла-Магуана — місто в Домініканській Республіці

Сан-Хуан-де-Гредос — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Хуан-де-План — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска
 Сан-Хуан-де-ла-Енсінілья — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Хуан-де-ла-Нава — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Хуан-дель-Молінільйо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Хуан-дель-Монте (Бургос) — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос
 Сан-Хуан-дель-Ольмо — муніципалітет у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла
 Сан-Хуан-дель-Ріо (Оренсе) — муніципалітет у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Оренсе

Сан-Хуан-де-Пасто — місто у департаменті Нариньйо

Сан-Хуан-дель-Ріо — місто в Мексиці

Сан-Хуан — столиця Пуерто-Рико

Сан-Хуан (округ, Колорадо) — округ штату Колорадо
 Сан-Хуан (округ, Нью-Мексико) — округ штату Нью-Мексико
 Сан-Хуан — місто, штат Техас
 Сан-Хуан — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Сан-Хуан — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас
 Сан-Хуан (нафтогазоносний басейн у США)

Гідроніми 
 Сан-Хуан (річка в Нікарагуа)
 Сан-Хуан (річка в Гондурасі)
 Сан-Хуан (річка в Аргентині)
 Сан-Хуан (річка в Колумбії)
 Сан-Хуан (річка в США)

Інше 
 2284 Сан-Хуан — астероїд